Bassozetus är ett släkte av fiskar. Bassozetus ingår i familjen Ophidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Bassozetus